Премье́р ( — первый): 
 Премьер — сокращённое название должности премьер-министра и чина премьер-майор.
 Премьер — статус солиста балета.
 «Premier» (ООО «Премьер») — российская коммерческая организация; стриминговый видеосервис фильмов и сериалов, а также развлекательных и спортивных телевизионных программ.

Топоним 
 Премьер — коммуна в Бургундии, Франция.
 Премьер — алмазный рудник в Куллинане, ЮАР.

См. также 
 Матч! Премьер